Termin beta-karotenska 15,15'-dioksigenaza ima više značenja.

 Beta-karoten 15,15'-dioksigenaza
 B-karoten 15,15'-monooksigenaza